Hoffest steht für:
 eine Veranstaltung an Höfen im Zeitalter des Feudalismus, siehe Hoffest (Feudalismus)
 einen Hoftag des römisch-deutschen Königs bzw. Kaisers
insbesondere den Mainzer Hoftag von 1184

Siehe auch:
 Brauereihoffest